Шльокавица може да се отнася за:

 Шльокавица, несистематизирано изписване на текст на български език;
 Шльокавица, нискокачествена ракия, вследствие от чиято употреба се получава махмурлук;